Seongan-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Seongan-dong, Cheongju, stadsdel i Cheongju, Norra Chungcheong, 
 Seongan-dong, Ulsan, stadsdel i Ulsan,